est la formule brute de 9 isomères.

 Alcane, heptane
 n-heptane, numéro CAS 
 2-méthylhexane, numéro CAS 
 3-méthylhexane, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 R-3-méthylhexane, numéro CAS 
 ''S-3-méthylhexane, numéro CAS 
 2,2-diméthylpentane, numéro CAS 
 2,3-diméthylpentane, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 R-2,3-diméthylpentane, numéro CAS 
 S''-2,3-diméthylpentane, numéro CAS 
 2,4-diméthylpentane, numéro CAS 
 3,3-diméthylpentane, numéro CAS 
 3-éthylpentane, numéro CAS 
 2,2,3-triméthylbutane, numéro CAS